Hasta la vista, baby! (spanisch ‚Auf Wiedersehen, Süße!‘) steht für:

 Hasta La Vista Baby! (Skin-Album), Live-Album von Skin (1998)
 Hasta La Vista Baby! (U2-Album), Live-Album von U2 (2000)
 ein bekanntes Zitat des Roboters T-800 aus dem Actionfilm Terminator 2 – Tag der Abrechnung